Španjolska:
Arenys de Mar, općina u comarca od Maresme
Arenys de Munt, općina u comarca od Maresme